Князь Иван Иванович Горбатый-Шуйский — князь, воевода и окольничий на службе у Московского князя Василия III.

Один из представителей княжеского рода Горбатых-Шуйских, отрасли князей Шуйских. Рюрикович в XXI поколении, четвертый сын князя Ивана Васильевича Горбатого-Шуйского, который удельных прав уже не имел и также состоял на московской службе.

Впервые упоминается в связи с походом против ливонцев под 1502 годом. В 1516 году был оставлен в Рославле командовать большим полком после ухода больших воевод к Новгород-Северскому. В 1521 году наместник в Дорогобуже.

Имел двух сыновей: Дмитрия и Василия.

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Воеводы
Иван Иванович
Участники Русско-литовских войн
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании